До́лгий Войни́лов () — село в Верхнянской сельской общине Калушского района Ивано-Франковской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 1405 человек. Занимает площадь 20,387 км². Почтовый индекс — 77320. Телефонный код — 03472.

Ссылки 
 Долгий Войнилов на сайте Верховной рады Украины